Чемпионат Абхазии по футболу 2020 — 27-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу с момента основания. Начался чемпионат 4 августа 2020 года, а закончился 25 октября 2020. Чемпионский титул защищал Нарт (Сухум), выигравший свой первый трофей в 1999 году. В чемпионате приняло участие 7 команд — две из которых представляли столицу Абхазии.

Регламент и команды-участники 
7 команд сыграли по два круга матчей.

Турнирная таблица 
Победу, благодаря лучшему показателю в личных встречах одержал Нарт (Сухум).

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки были определены на основе опроса среди футбольных экспертов и тренеров клубов.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Абхазии по футболу 2020 на footballfacts

Чемпионат Абхазии по футболу